Šternberská hrobka, případně hrobka Šternberků nebo hrobka Sternbergů může být pohřebiště šlechtického rodu:
 Šternberská hrobka (Stupno)
 Šternberská hrobka (Zásmuky), krypta pod  kaplí sv. Antonína v kostele sv. Františka Serafinského u františkánského kláštera
 Šternberská hrobka (Malenovice), v kryptě kaple sv. Rosálie (část zbořena v roce 1984, zbytek definitivně v roce 1987)
 Hrobka rodu Šternberků v kostele sv. Bartoloměje v Divišově
 Hrobka rodu Šternberků v kostele sv. Jakuba Většího v Nepomuku
 Kaple Narození Panny Marie (Zásmuky), zvaná V lipách

Související články 
 Sternbergové